SMS „Kaiser” (niem. cesarz) – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez dwa okręty niemieckiej Cesarskiej Marynarki Wojennej:
 SMS „Kaiser” – fregata pancerna typu Kaiser z lat 70. XIX wieku, w służbie od 1875 roku, w 1904 roku przebudowana na hulk pod zmienioną nazwą „Uranus”, złomowana w 1920 roku
 SMS „Kaiser” – pancernik typu Kaiser  z okresu I wojny światowej, w służbie od 1912 roku, samozatopiony w Scapa Flow 21 czerwca 1919 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich